Улица Высо́цкого (до 29 июля 2015 — Ни́жний Тага́нский тупик и Ве́рхний Тага́нский тупик) — улица в центре Москвы, примыкающая к Верхней Радищевской улице.

Происхождение названия 
Улица получила название 29 июля 2015 года в память о советском поэте, актёре и авторе-исполнителе песен Владимире Семёновиче Высоцком (1938—1980).

Улица Высоцкого была образована объединением Нижнего и Верхнего Таганских тупиков. Нижний Таганский тупик был назван в 1932 году по близлежащей Таганской площади. Ранее назывался Нижний Таганский переулок. В середине XIX века назывался переулок Тупик.

Верхний Таганский тупик получил название в 1936 году по Таганской площади. В 1919—1922 годах в результате хаотичных «революционных» переименований он назывался Интернациональный тупик.

История 
Нижний и Верхний Таганские тупики возникли на склоне Таганского холма при застройке в XVIII веке Таганской слободы. К Нижнему Таганскому тупику спускались дворы домов, расположенных по Верхней Болвановской (ныне Верхней Радищевской) улице. Первоначально тупик выходил на улицу Земляной вал. В 1980 году в результате реконструкции и расширения Театра на Таганке (Земляной вал, 76) выход Нижнего Таганского тупика на Земляной вал был закрыт. В 1992 году в тупике открыт музей В. С. Высоцкого.

На заседании Межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц Москвы в мае 2015 года было принято решение увековечить Владимира Высоцкого, присвоив Верхнему и Нижнему Таганским тупикам название «Улица Высоцкого». В конце июля 2015 года вышло Постановление правительства Москвы о присвоении названия улице.

В 2018 году Алексей Венедиктов рассказал о своей роли в появлении топонима:
Ну, послушайте, вы помните эту историю с улицей Высоцкого, когда я зашёл к Собянину — мне было сказано: «Иди туда, наверх» — я зашел наверх… до тех пор пока я не обратился к Путину по поводу улицы Высоцкого, её не было. Вы что, правда думаете, что я никуда больше не обращался?

Примечательные здания и сооружения 
По чётной стороне:
 № 2/17 — угловой дом, принадлежавший К. И. Семёновой и Е. П. Ивановой (1899, архитектор Н. И. Какорин)

По нечётной стороне:
 № 3 — Государственный культурный центр-музей В. С. Высоцкого «Дом Высоцкого на Таганке»

Примечания

См. также 
 Таганская площадь

Ссылки 
 Государственный культурный центр-музей В. С. Высоцкого

Улицы имени Владимира Высоцкого
Улицы Москвы, названные в честь людей